Денис Владимирович Бахтов (род. 7 декабря 1979, Караганда, Казахская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, джорнимен, выступающий в супертяжёлой весовой категории. Среди профессионалов бывший чемпион Азии по версиям WBC Asian (2008), WBO Asia Pacific (2007), PABA (2008, 2009—2010), временный чемпион PABA (2006—2007) и чемпион Латвии (2012) в супертяжёлом весе.

Профессиональная карьера 
Профессиональную карьеру боксёра начал 29 сентября 1999 года победив нокаутом в 1-м раунде соотечественника Владислава Белоногова (0-1).

По ходу своей профессиональной карьеры Бахтов встречался в бою со многими известными соперниками, среди которых победил британца Дэнни Уильямса (44-13) и немца Константина Айриха (21-8-2). И проиграл в противостояниях с такими звёздами как, нынешний чемпион мира по двум версиям британец Энтони Джошуа (8-0), а также немец Мануэль Чарр (24-1), поляк Анджей Вавжик (25-0), россиянин Александр Устинов (24-0) и украинец Вячеслав Глазков (8-0).

30 сентября 2017 года Бахтов решил возобновить профессиональную карьеру и вернулся на ринг после более чем двухлетнего перерыва, проиграв бой в Троицке (Москва) единогласным решением судей (счёт: 54-60, 54-60, 54-60) молодому белорусскому боксёру Виктору Чваркову (1-2).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Денис Бахтов  на сайте vRINGe.com
 Денис Бахтов  на Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru 
Интервью
 Денис Бахтов побывал на полу, но затем избил Сергея Бабича.  // AKBOXING.RU

Боксёры России
Боксёры Казахстана
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории